Гасю́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Гасюк Віталій Аркадійович (1974—2015) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Гасюк Марія Василівна (1888—1954) — українська бандуристка.
 Гасюк Олег Володиморович (нар. 1922) — український бандурист.
 Гасюк Олекса (1922—1950) — український бандурист і майстер бандури.
 Гасюк Петро Анатолійович (нар. 1981) — український ортопед-стоматолог, педагог.
 Гасюк Петро Петрович (нар. 1951) — український політик, народний депутат України.
 Гасюк Олександр Васильович (нар. 1979) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.